Harnoncourt est une section de la commune belge de Rouvroy.
Alice Harnoncourt (1930-2022) est une violoniste classique autrichienne.
 Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) est un chef d'orchestre, violoncelliste et gambiste autrichien.

Homonymie de patronyme